Ка́ррингтон, Кэ́ррингтон () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Каррингтон, Алан (1934—2013) — английский химик.
 Каррингтон, Билли (род. 1973) — американский кантри-музыкант.
 Каррингтон, Генри (1824—1912) — американский офицер, юрист, профессор, писатель и инженер.
 Каррингтон, Дора (1893—1932) — английская художница и феминистка.
 Каррингтон, Леонора (1917—2011) — английская художница, скульптор, писательница.
 Кэррингтон, Лиза (род. 1989) — новозеландская гребчиха-байдарочница.
 Каррингтон, Майкл (род. 1937) — британский фигурист.
 Каррингтон, Рейнольд (род. 1970) — тринидадский футболист и тренер.
 Кэррингтон, Ричард Кристофер (1826—1875) — английский астроном.
 Каррингтон, Стюарт (род. 1990) — английский профессиональный снукерист.
 Каррингтон, Хиуорд (1880—1958) — американский писатель и журналист.
 Каррингтон, Эдмунд (1769—1849) — английский юрист.
 Лорд Каррингтон (1919—2018) — британский политик.

Топоним 
 Каррингтон — посёлок и община в Траффорде, графство Большой Манчестер, Англия.
 Каррингтон — город в штате Северная Дакота, США.
 Каррингтон — аэропорт в городе Каррингтон (Северная Дакота).

Другое 
 «Каррингтон» — британский художественный фильм 1995 года.

Примечания